Ребольяр (Сорія) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія.
 Ребольяр (Касерес) —  муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес.